Белоногово — название населённых пунктов в России:

 Белоногово — село в Серышевском районе Амурской области.
 Белоногово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Белоногово — село в Куртамышском районе Курганской области.